Beylikova (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
Beylikova (stad), de hoofdplaats van het district